

Patronymes 
Antipov (masculin ; ) ou Antipova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Antipov (1911-1941), pilote de chasse soviétique.
 Sergueï Antipov (1974-), joueur kazakh et ouzbek de hockey sur glace.
 Tetyana Terechtchouk-Antypova (1969-), athlète ukrainienne.
 Vladimir Antipov (1978-), joueur russe de hockey sur glace.
 Youri Antipov (1911-1997), pilote de chasse soviétique.

Patronyme russe